Grande Isle est un toponyme qui peut faire référence à :
 un étang en Loire-Atlantique (France) : l'étang de Grande Isle ;
 un des surnoms de Madagascar.

Voir aussi